(20539) Gadberry, astéroïde 
 Gadberry, zone non incorporée dans le Kentucky